Matagalpa bezeichnet:
 Departamento Matagalpa, ein Departamento in Nicaragua
 Río Grande de Matagalpa, Fluss in Nicaragua
 Matagalpa (Stadt), die Hauptstadt des gleichnamigen Departamentos
 Matagalpa-Sprache, im 19. Jahrhundert ausgestorbene Sprache der Misumalpa-Sprachfamilie